Back Creek (New Jersey), een estuarium van de Delaware baai